Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lafayette () :
 le comté de Lafayette, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Lafayette, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Lafayette, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Lafayette, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Lafayette, situé dans l'État du Wisconsin.

Il faut en outre mentionner, dans l'État de Louisiane, la paroisse de Lafayette, puisque la paroisse (), dans cet État, correspond au niveau administratif appelé comté () dans les autres États de l'Union.

Voir aussi